Прошлогодний победитель Джеймс Блейк подтвердил свой титул.

Посев 

  Рафаэль Надаль (Первый раунд, отказ)
  Николай Давыденко (Второй раунд, отказ)
  Джеймс Блейк (Титул)
  Маркос Багдатис (Четвертьфинал)

<li>  Томаш Бердых (Четвертьфинал)
<li>  Ришар Гаске (Четвертьфинал)
<li>  Дмитрий Турсунов (Отказ)
<li>  Себастьян Грожан (Первый раунд)

Основной турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 

Medibank International 2007